Тімбукту — стародавнє місто в Малі.
 Тімбукту — область (провінція) в Малі.

Фільми 

 «Тімбукту» (1933) — британський комедійний фільм.
 «Тімбукту» (1959) — американський пригодницький фільм, реж. Жак Турнер.
 «Тімбукту» (2007) — нідерландський драматичний фільм, реж. Дейв Шрам.
 «Тімбукту» (2014) — французький кінофільм мавританського режисера Абдеррахмана Сіссако.